Een Italiaanse achternaam
 De Amerikaanse acteur Mark Pellegrino 
 Het Italiaanse frisdrankbedrijf San Pellegrino
 De Amerikaanse rapper Jojo Pellegrino
 De Amerikaanse prijsvechter Kurt Pellegrino
 De Argentijnse voetballer Mauricio Pellegrino
 Pellegrino, een plaats  in de Italiaanse gemeente Firenze